Werner Fritschi ist der Name folgender Personen:

* Werner Fritschi (Fußballspieler) (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Werner Fritschi (Sozialarbeiter) (1936–2019), Schweizer Sozialarbeiter, Publizist und Autor